Fort St. Michael ist der Name folgender Festungsanlagen:

 Fort St. Michael (Alaska)
 Fort St. Michael (Ugljan)
 Fort St. Michael, Malta; siehe Festungen und militärische Anlagen Maltas#Befestigungen der Johanniter 1551–1565
 Fort St. Michael (Venlo), Niederlande